Westville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Westville (Florida)
Westville (Illinois)
Westville (Indiana)
Westville (New Jersey)
Westville (Oklahoma)
Westville (Zuid-Afrika)